

Artes e filosofia 
 Free (Desperate Housewives) — 87º episódio da série Desperate Housewives
 Free! — anime escolar sobre clube de natação

Música

Artistas 
 Free (banda) — banda de rock inglesa
 Free (rapper) — rapper americana

Álbuns 
 Free (álbum de Cody Simpson)
 Free (álbum de Dana International)
 Free (álbum de David Garrett)
 Free (álbum de Gavin DeGraw)
 Free (álbum de Kate Ryan)
 Free (álbum de Planetshakers)
 Free (álbum de Rick Astley)

Canções 
 Free (canção de Estelle)
 Free (canção de Mýa)
 Free (canção de Natalia Kills)
 Free (canção de Nelly Furtado)
 Free (canção de Powerman 5000)
 Free (canção de Rudimental)
 Free (canção de Train)

Desambiguações de música
Palavras, frases e expressões em inglês